Sosnowy Bór – uzdrowisko na Białorusi
 Sosnowy Bór – miasto w Rosji